Wallace, skót klán

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Wallace, település Dél-Dakota államban
 Wallace, település Észak-Karolina államban
 Wallace, település Idaho államban
 Wallace, település Nyugat-Virginia államban

 Kanada
 Wallace, település Új-Skócia tartományban

Személyek
 Wallace (1994) brazil labdarúgó
 Wallace (1998) brazil labdarúgó